Brutus est le cognomen d'une branche de la gens plebum, dont les membres les plus connus sont Lucius Junius Brutus, fondateur de la République et premier consul, et Marcus Junius Brutus, qui participa à 
l'assassinat de Jules César. Le pluriel de Brutus est Bruti.

Brutus est également un prénom révolutionnaire, souvent attribué sous la Terreur.

D'autres personnages avec le nom Brutus 
 Decimus Junius Brutus Albinus, dit Decimus Brutus, est un homme politique et un général de la fin de la République romaine.
 Brutus, personnage légendaire qui aurait été le premier roi des Bretons.
 Brutus Bonaparte, nom que Lucien Bonaparte a pris pendant la Terreur.
 Brutus Magnier, nom d'Antoine-Louis-Bernard Magnier pendant la Révolution française.
 Timoléon C. Brutus est un historien et homme politique haïtien 
 Edner Brutus, son fils, est aussi un historien et homme politique haïtien
 Gilbert Brutus, joueur de rugby français, homme politique et résistant
 Claudia Brutus, peintre française.

Culture 
 Brutus est le titre d'une œuvre de l'écrivain latin Cicéron, brossant l'histoire de l'art oratoire à Rome ;
 Brutus est une sculpture de Michel-Ange ;
 Brutus est le titre d'une tragédie de Catherine Bernard (1690) ;
 Brutus est le titre d'une tragédie de Voltaire (1730) ;
 Brutus (Bruto) est le titre d'un film de Giuseppe De Liguoro, sorti en 1910 ;
 Brutus (Bruto) est le titre d'un film de Enrico Guazzoni, sorti en 1911 ;
 Brutus est un comic strip de l'Américain Johnny Gruelle publié de 1929 à 1938 ;
 Brutus est un personnage fictif du comic strip Popeye ;
 Brutus est le titre d'un roman de Bernard Clavel publié en 2001 dont le nom du héros est un taureau qui, à l'époque de l'Empire romain, remonte le Rhône ;
 Les Brutus du cinéma sont des récompenses cinématographiques françaises parodiques créées en 2002 ;
 Brutus est le nom d'un collectif français de réalisateurs de films d'animations fondé en 2014 par Thibaud Clergue, Aurelien Duhayon, Camille Perrin et Sébastien Iglesias (aussi écrit BRVTVS)
 Brutus est un groupe de post-hardcore belge.
 Brutus est un groupe de rock basé à Lausanne en Suisse ;

Divers 
 Brutus est le nom d'un logiciel de brute force permettant de casser de nombreux mots de passe.
 Brutus est le nom d'un réseau de la Résistance intérieure française pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Brutus est le nom de Ris-Orangis (Essonne) de 1793 à 1796 au cours de la Révolution française.
 Brutus est le nom d'une cité de la ville de Cayenne en Guyane française.
 La BMW Brutus est une voiture à moteur d'avion monoplace expérimentale de 1917, du constructeur automobile allemand BMW.

Toponymie

 Brutus, un village de la voïvodie de Łódź en Pologne
 Brutus Township, ancien canton du Michigan (États-Unis)
 Brutus, une ville située dans le comté de Cayuga, dans l' État de New York, aux États-Unis.

Notes 

Prénom révolutionnaire